PDH steht für:
 Plesiochrone Digitale Hierarchie, eine international standardisierte Technik zum Multiplexen digitaler Datenströme
 Pyruvatdehydrogenase E1, ein Teil eines großen Multienzymkomplexes, beteiligt an biochemischen Stoffwechselreaktionen
 Pound-Drever-Hall-Verfahren, eine Technik zur Stabilisierung von Laserfrequenzen

PdH steht für:
 Partei der Humanisten, eine deutsche Kleinpartei

PDH